Piedras Albas puede referirse a:

 Piedras Albas, en la provincia de Cáceres;
 Piedras Albas, población en el municipio de Lucillo, en la provincia de León;
 Piedras Albas, pico de 2998 metros (Maladeta — Aneto), España;
 'Virgen de Piedras Albas
 Ermita de Nuestra Señora de Piedras Albas, en El Almendro, Huelva;
 Marquesado de Piedras Albas
 Palacio de los Marqueses de Piedras Albas, en Trujillo, Cáceres.